Дискография «Placebo», альтернативной рок-группы из Лондона, включает 8 студийных альбомов, 33 сингла, по 4 сборника, концертных альбома и EP.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы 
 Exclusive Session (2007)
 Extended Play '07 (2007)
 B3 (2012)
 Life's What You Make It (2016)

Концертные альбомы 
 Live at La Cigale (2006)
 iTunes Live: London Festival '09 (2009)
 Live At Angkor Wat (2011)
 MTV Unplugged (2015)

Синглы

DVD

Примечания 

Placebo
Placebo